Dale kan have flere betydninger:

 Dale, flertal af Dal, en landskabsform
 Dale (Hordaland) - en by i Norge
 Dale (månekrater) - et månekrater
 Dale (Tikøb) - en bebyggelse i Tikøb